Haubitz ist der Name des Ortes

 Haubitz (Borna), Ortsteil der Stadt Borna, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Haubitz (Grimma), Ortsteil der Stadt Grimma, Landkreis Leipzig, Sachsen

Haubitz ist der Name von

 Christoph Haubitz (erwähnt 1549–1587), deutscher Baumeister im Mecklenburg des 16. Jahrhunderts
 Frank Haubitz (* 1958), deutscher Schulleiter und parteiloser Politiker
 Hannes Haubitz (* 1956), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Marion Haubitz (* 1959), deutsche Medizinerin
 Sabine Haubitz (1959–2014), deutsche Kunstfotografin

Siehe auch:
 Haubitzer See
 Haubitze